Банчик — фамилия. Известные носители:
 Банчик, Ефим Михайлович (род. 1963) — израильский и российский актёр, игрок команды КВН.
 Банчик, Ольга (в военные годы известна как Pierrette; 1912—1944) — участница французского Сопротивления, казнённая гитлеровцами в 1944 году.